Aufreißer steht für:

 Frauenheld
 Aufreißer (Werkzeug)